Bâgé-le-Châtel é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Demografia 
Em 2006 Bâgé-le-Châtel apresentava uma população de 802 habitantes, distribuídos por 343 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain